Frank Wright (componist) (1901-1970), Australisch componist
 Frank Wright (vibrafonist) (1929-2021), Canadees vibrafonist
 Frank Wright (jazzmusicus) (1935-1990), Amerikaans jazzmusicus, inzonderlijk saxofonist
 Frank Edwin Wright III, beter bekend als Tré Cool
 Frank Wright (schutter), Amerikaans sportschutter

zie ook:
 Frank Lloyd Wright, Amerikaans architect